Анна Мауріціо (Anna Maurizio, 26 листопада 1900 р.   – 24 липня 1993 р.) — швейцарський біолог, яка вивчала бджіл. Вона працювала протягом більш ніж трьох десятиліть у Департаменті бджіл у Лібенфельді в Федеральному інституті молочної промисловості і бактеріології, де вона розробила нові методи для визначення кількості пилку в меді.

Життя 
Анна Мауріціо народилася в Цюріху, дочка ботаніка і історика культури Адама Мауріціо. Навчалася в гімназії у Львові, потім закінчила Вищу школу сільського господарства в Дублянах (біля Львова) у 1923 році. Вона почала працювати в Федеральній станції молока і бактеріології в Лібенфельді-Берні в 1928 році й вийшла у відставку в 1966 році. Померла в Швейцарії, у віці близько 93 років.

Праці 
 Zur Biologie und Systematik der Pomaceen bewohnenden Podosphaeren. Diss. Univ. Bern 1927.
 Beobachtungen über die Lebensdauer und den Futterverbrauch gefangen gehaltener Bienen. Beitrag zur Methodik von Fütterungsversuchen. Mit statistischer Auswertung von A. Linder. Schweizerische Bienen-Zeitung 1946, Beiheft; H. 13 - Bd. 2.
 Pollenanalytische Untersuchungen an Honig und Pollenhöschen. Schweizerische Bienen-Zeitung 1949, Beiheft; H. 18 = Bd. 2.
 Weitere Untersuchungen an Pollenhöschen. Beitrag zur Erfassung der Pollentrachtverhältnisse in verschiedenen Gegenden der Schweiz. Schweizerische Bienen-Zeitung 1953, Beiheft; H. 20 = Bd. 2.
 Blüte, Nektar, Pollen, Honig. Verlag der Deutschen Bienenwirtschaft München 1960.
 Werner Kloft, Anna Maurizio und Walter Kaeser: Das Waldhonigbuch. Herkunft und Eigenschaften des Waldhonigs. Ehrenwirth Verlag München 1965; 2. erg. u. erw. Aufl. unter Mitarbeit von A. Fossel unter dem Titel Waldtracht und Waldhonig in der Imkerei. Herkunft, Gewinnung und Eigenschaften des Waldhonigs. Ebd. 1985.
 Anna Maurizio und Ina Grafl: Das Trachtenpflanzenbuch. Nektar und Pollen - die wichtigsten Nahrungsquellen der Honigbiene. Ehrenwirth Verlag München 1969; 2. Aufl. 1980; 3. Aufl. 1982; 4. überarbeitete und wesentlich erweiterte Aufl. von Anna Maurizio und Friedgard Schaper, ebd. 1994.
 Der Honig. Herkunft, Gewinnung, Eigenschaften und Untersuchung des Honigs. Erste Auflage 1927 von Enoch Zander und Albert Koch. Völlig neu bearbeitet von Anna Maurizio. Handbuch der Bienenkunde in Einzeldarstellungen, 2. Aufl., Bd. 6, Verlag Eugen Ulmer Stuttgart 1975.

Література 

 Otto Morgenthaler: Zum Rücktritt von Dr. Anna Maurizio. In: Zeitschrift für Bienenforschung, Bd. 8 (1965/66), Heft 5, pp. 130–140, (with publication list and photos on p. 129).
 Joachim Evenius: Dr. Maurizios Verdienste um die praktische Bienenzucht. In: Zeitschrift für Bienenforschung, Bd. 8 (1965/66), Heft 5, pp. 141–142.
 Jean Louveaux: In memoriam. Anna Maurizio (1900-1993). In: Apidologie, Bd. 24 (1993), p. 536, (in French).
 Peter Fluri und Jean-Daniel Charrière: Anna Maurizio, Pionierin der Bienenbotanik, würde 100-jährig. In: Schweizerische Bienenzeitung Jg. 123 (2000), Heft 11, p. 660–661, (includes photographs).
 Irmgard Jung-Hoffmann: Frauen und andere Merkwürdigkeiten. In: Deutsches Bienen-Journal, Jg. 16 (2008), Heft 7, p. 308–309, (a short biography, with photos).

Примітки

Зовнішні посилання 
 
 Die Ausstellung Darwins Schwestern 
 Historisches Lexikon der Schweiz 

Зоологи XX століття
Жінки-біологи
Ентомологи
Сторінки з неперевіреними перекладами
Швейцарські зоологи